Махмудаба́д:

 Махмудабад — село в Иране, в провинции Альборз.
 Махмудабад — город в Иране, в провинции Западный Азербайджан.
 Махмудабад — город в Иране, в провинции Мазендеран.